Puchar IBU w biathlonie odbywa się od sezonów zimowych 1982/83 i 1988/89, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. Do sezonu 2007/08 zawody te nosiły nazwę Pucharu Europy. Jest to drugi rangą cykl imprez w biathlonie po Pucharze Świata w biathlonie.

Sezon Pucharu IBU trwa od listopada lub grudnia do marca, a imprezy są co tydzień w innym miejscu z wyłączeniem niektórych świąt i okresem przed Mistrzostwami Europy. W czasie każdego spotkania w różnych centrach biathlonowych (głównie Europy) zawodnicy startują w kilku konkurencjach biathlonowych (sprint, bieg pościgowy, masowy, indywidualny i sztafety). Do Pucharu IBU zaliczane są także wyniki konkurencji podczas mistrzostw Europy.

Punktacja 
Punktacja PIBU wyglądała następująco:

Równe miejsca (remisy) dają równą liczbę punktów. Suma wszystkich punktów w sezonie, pomniejszona o punkty z wcześniej ustalonej przez IBU liczby zawodów (np. 2), daje łączny wynik biathlonisty.

Klasyfikacja generalna PIBU

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 

 Biathlon
 Puchar Świata w biathlonie
 Mistrzostwa świata w biathlonie
 Mistrzostwa Europy w biathlonie

Przypisy 

Puchar IBU w biathlonie